Арамя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 
 Арамян, Армен Варданович (род. 1997) — российский журналист, фигурант дела DOXA.
 Арамян, Ашот — заместитель главного редактора газеты «Республика Армения».
 Арамян, Месроп (Матевос) (род. 1966) — глава радиостанции «Вем», киносценарист, священник Армянской Апостольской церкви.
 Арамян, Самвел Владимирович — армянский прозаик.

Примечания